Pahlau ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Pahlau (1857–1929), deutscher Theaterschauspieler
 Paula Pahlau (1870–1942), deutsche Theater- und Stummfilmschauspielerin, siehe Paula Levermann